Ridgewell kan syfta på:

 Ridgewell, Essex - en ort i Essex, England
 Ridgewell (parish) - en civil parish i Essex, England
 Ridgewell (seriefigur) - en seriefigur i Tintinalbumen
 Liam Ridgewell - en engelsk professionell fotbollsspelare